BKI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kota Kinabalu (Malaysia)
 bki – codice ISO 639-3 della lingua baki